POD steht für:
 Peroxidasen, eine Gruppe von Enzymen
 Plain Old Data structure, eine einfache Datenstruktur in der IT
 Plain Old Documentation, eine vereinfachte Auszeichnungssprache zur Dokumentation in Perl-Programmen
 Porpoise Detector, unbemannte Schwimmkörper zur Erforschung von Schweinswalen
 Proper Orthogonal Decomposition, ein numerisches Verfahren zur Modellreduktion, siehe Hauptkomponentenanalyse
 Protective Oceanic Device, Gerät zur Haiabwehr, siehe Shark POD
 Flugplatz Podor (IATA-Code), senegalesischer Flughafen
 das armenische Wahlbündnis Pativ unem dashink’

P.O.D. steht für:
 P.O.D. (Payable on death), US-amerikanische Rockband

PoD steht für:
 Pick of Destiny, eine Musical-Komödie aus dem Jahr 2006, siehe Kings of Rock – Tenacious D
 Ping of Death, eine Denial-of-Service-Attacke in IT-Netzwerken
 Planet of Death, ein Computerspiel der Firma Ubisoft
 Print-on-Demand bzw. Book-on-Demand
 Proof of Delivery, siehe Abliefernachweis im Transportwesen
 Port of Discharge, Begriff im Transportwesen für den Endladehafen einer Fracht.

Pod steht für:
 Pod Rocks, Klippenfelsen vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 kleinste orchestrierbare Einheit in Kubernetes, siehe Kubernetes #Aufbau

Pod ist der Künstlername folgender Personen:
 Billy Pod (Vassilis Podaras; * 1988), griechischer Jazzmusiker

pod steht für:
 Ponares (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache, eine der Arawak-Sprachen

Siehe auch:
 Pod-Antrieb, ein Antriebsaggregat für Wasser- und Luftfahrzeuge
 The Pod Generation (2023), Spielfilm von Sophie Barthes

Abkürzung